Villebarou est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher.

  Villebarou est un fromage.